Хамитьян Камалович Зарипов () — председатель колхоза «Кызыл алям» БАССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Хамитьян Камалович Зарипов родился 15 августа 1910 года в с. Каргалы (ныне —  Башкортостана). Образование — начальное.

Трудовую деятельность начал в 1932 году в колхозе «Ударник» Чекмагушевского района. С 1938 года работал секретарём, председателем исполкома Каразириковского сельсовета Чекмагушевского района. В 1942—1944 гг. участвовал в Великой	Отечественной войне. После демобилизации с 1944 по 1950 г. работал председателем исполкома Каразириковского сельсовета. В декабре 1950 г. избран председателем колхоза «Кызыл алям», переименованного впоследствии в колхоз имени Маленкова, а затем в колхоз «Победа».	
Из года в год колхоз, возглавляемый X. К. Зариповым, добивался высоких экономических показателей, вышел в число передовых хозяйств в республике по продаже государству продуктов земледелия и животноводства. За семилетку (1959—1965) урожайность зерновых культур в колхозе повысилась более чем в два раза и составила 15,7 центнера с гектара против 7,2 центнера за предшествующие годы.

В 1965 г. в трудных погодно-климатических условиях на площади 6 900 гектаров колхоз собрал 108 тысяч центнеров зерна, или по 15,8 центнера с гектара, в том числе яровой пшеницы на площади 3 408 гектаров — по 16,4 центнера. Средняя урожайность проса на площади 375 гектаров за 1963—1965 гг. составила 13 центнеров с гектара, сахарной свеклы на площади 254 гектара — 162 центнера, зелёной массы кукурузы на площади 880 гектаров — 245 центнеров, подсолнечника на площади 250 гектаров — 10 центнеров с гектара.

За семилетку поголовье крупного рогатого скота возросло с 950 до 2 300 голов, в том числе коров — с 365 до 690 голов, поголовье свиней — с 950 до 2 100 голов, овец — с 3 350 до 4 000 голов, птиц — с 3 000 до 5 200 голов. За этот период увеличилось производство мяса в 1,9 раза, молока — в 2,4, шерсти — в 1,5 и яиц — в 4,4 раза. Денежный доход колхоза в 1965 г. составил 1 330 тысяч рублей против 269 500 рублей в 1959 г.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 г. X. К. Зарипову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1969 г. вышел на пенсию.

Зарипов Хамитьян Камалович умер 9 февраля 1990 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966)
 Награждён орденами Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1957), «Знак Почёта» (1949), Отечественной войны II степени (1985), медалями, почетными грамотами Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1945, 1960).

Память 
В память о X. К. Зарипове его именем названа улица в с. Каргалы, в с. Каразириково установлен бюст Героя, на здании правления колхоза «Победа» — мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Герои труда: Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трех степеней из Башкортостана / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007. − Т. 3: З-К. — 672 с. ISBN 978-5-88185-064-7

Ссылки 
 
 http://zemlyaki.name/person.php?person_id=521

Председатели колхозов